Села:
 Молочки — Житомирська область, Бердичівський район
 Молочки — Чернігівська область, Ріпкинський район